Дми́трий Романо́вский:
 Романовский, Дмитрий Ильич (1825—1881) — генерал-лейтенант, писатель.
 Романовский, Дмитрий Иосифович — директор Института фармакологии и биохимии НАН Беларуси (с 2006).
 Романовский, Дмитрий Леонидович (1861—1921) — русский врач-терапевт.